Die Australian Open 2012 im Badminton fanden vom 3. bis zum 8. April 2012 in Sydney statt.

Austragungsort 
 Sydney Convention and Exhibition Centre, Sydney

Herreneinzel

Setzliste 
  Chen Jin (Champion)
  Sho Sasaki (Halbfinale)
  Simon Santoso (Halbfinale)
  Nguyễn Tiến Minh (Finalist)
  Taufik Hidayat (Viertelfinale)
  Tommy Sugiarto (1. Runde)
  Son Wan-ho (Viertelfinale)
  Wong Wing Ki (2. Runde)
  Hu Yun (3. Runde)
  Dionysius Hayom Rumbaka (nicht gestartet)
  Ajay Jayaram (3. Runde)
  Boonsak Ponsana (3. Runde)
  Kashyap Parupalli (2. Runde)
  Muhammad Hafiz Hashim (nicht gestartet)
  Alamsyah Yunus (Viertelfinale)
  Hsueh Hsuan-yi (2. Runde)

Endrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Li Xuerui (nicht gestartet)
  Cheng Shao-chieh (1. Runde)
  Sung Ji-hyun (Halbfinale)
  Ratchanok Intanon (2. Runde)
  Bae Yeon-ju (Finalist)
  Porntip Buranaprasertsuk (Viertelfinale)
  Tai Tzu-ying (1. Runde)
  Sayaka Sato (Viertelfinale)

Endrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Mohammad Ahsan / Bona Septano (nicht gestartet)
  Hirokatsu Hashimoto / Noriyasu Hirata (Viertelfinale)
  Fang Chieh-min / Lee Sheng-mu (Finalist)
  Alvent Yulianto / Hendra Gunawan (Viertelfinale)
  Naoki Kawamae / Shoji Sato (Viertelfinale)
  Markis Kido / Hendra Setiawan (Champion)
  Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa (Halbfinale)
  Angga Pratama / Ryan Agung Saputra (Halbfinale)

Endrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna (Halbfinale)
  Shizuka Matsuo / Mami Naito (Halbfinale)
  Jung Kyung-eun / Kim Ha-na (2. Runde)
  Greysia Polii / Meiliana Jauhari (2. Runde)

Endrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (nicht gestartet)
  Chen Hung-ling / Cheng Wen-hsing (Champion)
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Finalist)
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam (2. Runde)
  Shintaro Ikeda / Reiko Shiota (Halbfinale)
  Muhammad Rizal / Debby Susanto (2. Runde)
  Songphon Anugritayawon / Kunchala Voravichitchaikul (nicht gestartet)
  Chris Adcock /  Imogen Bankier (nicht gestartet)

Endrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2012
Badmintonwettbewerb in Sydney
BWF Grand Prix 2012